Anežka Anhaltsko-Desavská (24. června 1824 – 23. října 1897) se narodila jako nejstarší dcera Leopolda IV. Anhaltského a Bedřišky Vilemíny Pruské. Byla členkou rodu Askánců a sňatkem s Arnoštem I. Sasko-Altenburským se stala sasko-altenburskou vévodkyní.

Rodina 
Anežčin otec Leopold IV. Anhaltský byl synem Fridricha Anhaltsko-Desavského a jeho manželky Amálie Hesensko-Homburské. Její matka Bedřiška Vilemína Pruská byla dcerou Ludvíka Karla Pruského a Frederiky Meklenbursko-Střelické.

Anežka byla starší sestrou anhaltského vévody Fridricha I. a pruské princezny Marie Anny Anhaltsko-Desavské. Přes Marii Annu byla Anežka tetou oldenburské velkovévodkyně Alžběty Anny Pruské a vévodkyně z Connaughtu a Strathearnu Luisy Markéty Pruské.

Manželství 
28. dubna 1853 se Anežka za Arnošta Sasko-Altenburského, syna vévody Jiřího Sasko-Altenburského a Marie Luisy Meklenbursko-Zvěřínské. V srpnu 1853 se stal Arnošt po otcově smrti vévodou jako Arnošt I. Anežka měla s Arnoštem dvě děti:

 1. Marie Sasko-Altenburská (2. 8. 1854 Eisenberg – 8. 10. 1898 Kamieniec Ząbkowicki) 
 ⚭ 1873 Albrecht Pruský (8. 5. 1837 Berlín – 13. 9. 1906 Kamieniec Ząbkowicki), pruský princ, polní maršál, velmistr řádu johanitů
 2. Jiří Leopold Arnošt Josef Alexander Fridrich Ludvík Johan Albrecht (1. 2. 1856 Altenburg – 29. 2. 1856 tamtéž)

Protože jejich jediný syn zemřel v dětství, zdědil po smrti Arnošta I. vévodství v roce 1908 jejich synovec Arnošt II. Sasko-Altenburský.

Život 
Anežka byla považována za nadanou malířku.

Stejně jako mnoho tehdejších šlechtičen, i Anežka se zajímala o charitu, zejména o ošetřování a péči vojáků zraněných v prusko-francouzské válce.

V roce 1878, na 25. výročí svatby, daroval Arnošt své ženě nově vytvořený Rytířský kříž I. třídy z řádu sasko-ernstinské dynastie, takzvaný "Princeznin kříž".

Anežka zemřela 23. října 1897, v 73 letech. Agnesplatz v Altenburgu je pojmenováno po ní. Je pohřbena v Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche.

Autorka 
Anežka je autorkou Ein Wort an Israel ("Slovo Izraele) (Leipzig, 1893), knihy, která se zabývala antisemitismem a křesťanstvím v Německu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. června
Narození v roce 1824
Úmrtí 23. října
Úmrtí v roce 1897
Lidé z Dessau
Askánci
Ženy
Narození v Dessau